Чакруна (chacruna, от  — смешивать) — южноамериканское название некоторых энтеогенных растений:

 Diplopterys cabrerana семейства 
 Psychotria viridis семейства